Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1996/97 war die 26. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 1. September 1996 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 18. Mai 1997 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1996/97 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in zehn Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine achtgleisige Liga überführt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 139 auf 140 erhöht. Diese 140 Mannschaft spielten in acht Gruppen mit jeweils 17 bzw. 18 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen. Zusätzlich stiegen zwei der Zweitplatzierten auf.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 110 Mannschaften die 10 Absteiger aus der 2. Lig Çorluspor, Lüleburgazspor, Fethiyespor, Bergamaspor, Beypazarı Belediyespor, Silifkespor, Boluspor, Orduspor, Petrol Ofisi SK, Kahramanmaraşspor, die 20 Neulinge Diyarbakır DSİ SK, Hakkarispor, Silopi Belediyespor, Silvanspor, Samsun Termespor, Fırat Üniversitesi SK, Pütürge Belediyespor, Şehitkamil Belediyespor, Akçakocaspor, Çankırı Belediyespor, Ziraat Bankasıspor, Ankara Büyükşehir Belediyespor, Kütahya Seramikspor, Sidespor, Konya Yolspor, Torbalı Belediyespor, Izmitspor, Ortaçeşmespor, Dardanel Kepezspor, Dikilitaş SK hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Batman Petrolspor (Gruppe 1), Giresunspor (Gruppe 2), Sankospor (Gruppe 3), Boluspor (Gruppe 4), Ankara Büyükşehir Belediyespor (Gruppe 5), Marmarisspor (Gruppe 6), Istanbul Büyükşehir Belediyespor (Gruppe 7), Kasımpaşa Istanbul (Gruppe 8) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zudem stiegen von den Zweitplatzierten Orduspor und Keçiörengücü auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Silvanspor, Muş Adaletgücü, aus der Gruppe 2 Trabzon Yalıspor, Samsun Kadıköyspor, aus der Gruppe 3 Şehitkamil Belediyespor, Osmaniyespor, aus der Gruppe 4 Ziraat Bankasıspor, Yeni Sincanspor, aus der Gruppe 5 Etibank SAS, Antalya Köy Hizmetleri, aus der Gruppe 6 Edremitspor, Yeşilova SK, aus der Gruppe 7 Ortaçeşmespor, Fatih Karagümrük SK und aus der Gruppe 8 Dikilitaş SK, Edirne DSİ als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurden Diyarbakır Belediyespor in Diyarbakır BB, Trabzon PTT in Trabzon Türk Telekomspor, Çarşambaspor in Çarşamba Belediyespor, Gaskispor in Büyükşehir Belediye Gaskispor, BB Erciyesspor in Kayseri Erciyesspor, Mersinspor in Silifkespor, Torbalıspor in Torbalı Belediyespor und Mithatpaşaspor in Sapancaspor umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1996/97 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1996/97 auf mackolik.com (türkisch)

1996/97
Fußballsaison 1996/97